Salawa Abeni (5 de maio de 1961) é uma cantora nigeriana.

Cantoras da Nigéria